Лилеев — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Лилеева.
 Лилеев, Алексей Сергеевич (род. 1942) — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор; 
 Лилеев, Михаил Иванович (1849—1911) — церковный историк, нежинский городской голова в 1904—1908 годах.
 Лилеев, Семён Петрович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Лилеева 
 Лилеева, Эмилия Августиновна (настоящая фамилия Шеффердекер; 1824—1893) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано).